Regeringsformatie België 1980 kan verwijzen naar:

Regeringsformatie België april-mei 1980, regeringsformatie nodig na de val van de regering-Martens II
Regeringsformatie België oktober 1980, regeringsformatie nodig na de val van de regering-Martens III